"TCA" pode ser:
Teatro Castro Alves, teatro localizado em Salvador, cidade brasileira;
Transportes Coletivos de Anápolis, empresa de transporte coletivo de Anápolis, cidade brasileira;
Tratado de Cooperação Amazônica, tratado assinado pelos países amazônicos;
Teatro Clube de Alpedrinha, teatro do Distrito de Castelo Branco.